Feuerwehrmagazin ist:

 eine andere Bezeichnung für Feuerwehrhaus 
 der Name einer Feuerwehrzeitschrift Feuerwehr-Magazin